

Geografia
 Dipartimento di Abdi – dipartimento del Ciad
 Abdi – città e sottoprefettura del Ciad

Persone 
 Almen Abdi – calciatore svizzero, di origini kosovare
 Hossein Abdi – allenatore di calcio ed ex calciatore iraniano
 Liban Abdi – calciatore somalo

Altri progetti